Blaise de Montesquiou-Lasseran-Massencôme, seigneur de Monluc (teilweise auch Montluc geschrieben) (* 1502 in Saint-Puy, Département Gers; † 26. Juli 1577 in Estillac, Département Lot-et-Garonne) war ein französischer Historiker, Colonel général der Infanterie und Marschall von Frankreich von 1574 bis 1577.

Leben 
Monluc entstammte der Familie de Lasseran Massencôme de Monluc, einer im 14. Jahrhundert abgezweigten Nebenlinie einer der ältesten und illustresten Adelsfamilien Frankreichs, den Montesquiou aus der Gascogne. Er war der älteste Sohn von François de Monluc und dessen Gattin Ameline de Trais. Einer seiner Brüder war Jean de Monluc (um 1503–1579). 

Monluc diente unter Pierre du Terrail in Italien und gewann 1555 während der achtmonatigen Verteidigung von Siena großen Ruhm. Er nahm auch an den französischen Religionskriegen teil und wurde 1574 vom französischen König Heinrich III. zum Marschall von Frankreich ernannt.

Sein Nachruhm beruht jedoch auf den „Commentaires“, seinen Memoiren, die eine Beschreibung zeitgenössischer Militärtaktik bieten. Das Werk ist im Konversationsstil geschrieben und gilt als literarisches Juwel.

Monluc ist ein Vorfahr des französischen Staatsmannes, Außenministers und Diplomaten Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754–1838).

Literatur 
 Symphorien Champier: Les gestes ensembles la vie du preulx Chevalier Bayard. Imprimerie Nationale, Paris 1992, ISBN 2-11-081179-X

Weblinks 

 Familienstammbaum
 Blaise de Montluc (franz.)

Einzelnachweise 

Franzose
Historiker
Marschall von Frankreich
Colonel général
Ritter des Michaelsordens
Geboren 1502
Gestorben 1577
Mann